Пасо де лос Индиос има више значења:

 Пасо де лос Индиос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пасо де лос Индиос (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику